Гран-при Великобритании 1951 года () — пятая зачетная гонка сезона  года. Победу в гонке, стартовав с поула, одержал пилот Ferrari Хосе-Фройлан Гонзалес. Это была первая победа в истории зачетных Гран-при, когда победу одержала не Alfa Romeo.

Гонка 

|}

 Поул: Хосе-Фройлан Гонзалес - 1:43,4
 Быстрый круг: Нино Фарина - 1:44,0

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Великобритании